Ранчо де Хесус има више значења:

 Ранчо де Хесус (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо де Хесус (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де Хесус (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де Хесус (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику